Nothing from Nothing – singolo di Billy Preston del 1974, dall'album The Kids and Me
 Nothing from Nothing – EP di Ayumi Hamasaki del 1995
 Nothing from Nothing – singolo di Ayumi Hamasaki del 1995, dall'EP omonimo